Ossip Zadkine, beeldend kunstenaar
 Musée Zadkine, ook wel bekend als Zadkine museum
 Zadkine (mbo), Rotterdams opleidingsinstituut
 Zadkine Rotterdam.Nesselande, volleybalclub uit Rotterdam